Pedio può essere:
 Quinto Pedio (... – 43 a.C.), militare romano
 Tommaso Pedio (1917-2000), storico, saggista e avvocato italiano